станции Пожога — посёлок в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Посёлок станции Пожога расположен в юго-западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 145 км. Высота над уровнем моря 148 м.

Название 
Станция названа по деревне Пожога, расположенной к северо-востоку от посёлка.

История 
Станция Пожога открыта в 1944 году на участке железнодорожной ветки Кривандино-Рязановка.

В советское время деревня входила в Дмитровский сельсовет.

В 1993 году население посёлка составляло 52 жителя, 19 дворов.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)